

Астраханський сільський округ — сільський округ, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Астраханський сільський округ — сільський округ, Астраханський район, Акмолинська область